Pierre Barbier (politicus), een Frans ambtenaar en politicus
 Pierre Barbier (wielrenner), een Frans wielrenner
 Pierre Barbier (schrijver), een Frans schrijver